Índices de inflação na América Latina e Caribe, de 1998 a 2008, segundo estimativas do FMI de 2008

Ver também
Anexo:Lista de países da América Latina e Caribe por crescimento do PIB
Anexo:Lista de países da América Latina e Caribe por IDH

América Latina
Inflacao America Latina